У́лица Мали́нина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Малинина — улица в Барнауле.
 Улица Малинина — улица в Мариинском Посаде.

Белоруссия 
 Улица Малинина — улица в Минске.
 Улица Малинина — улица в Жлобине.
 Улица Малинина — улица в Мозыре.

Примечания